Las fiestas de San Roque se pueden referir a:

 Fiesta de San Roque (Llanes), fiesta celebrada en Asturias.
 Fiesta de San Roque (Fontaciera - Gijón), fiesta celebrada en Asturias.
 Fiestas de San Roque (Calatayud), fiesta celebrada en Calatayud, Zaragoza.
 Fiestas de San Roque (Portugalete), fiesta celebrada en Portugalete, Vizcaya.
 Fiesta de San Roque (Alhaurín el Grande)
 Fiesta de San Roque (Callosa de Segura)
 Fiesta de San Roque (Firgas)
 Fiesta de San Roque (Palazuelos)
 Fiesta de San Roque (Tolox)
 Fiesta de San Roque (Tarija), fiesta declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, celebrada en Tarija, Bolivia.